Nicolas Maurice peut désigner :
 Nicolas Maurice Chompré, (1750-1825), écrivain français ;
 Nicolas Maurice dit Dufort (1762-1839), général de brigade français ;
 Nicolas Maurice (1907-2000), homme politique français ;
 Nicolas Maurice-Belay (1985-), footballeur français.

Pseudonyme 

 Jules Maurice (1808-1876), homme politique français.